Границе могу бити:

 Границе (Младеновац), насеље у општини Младеновац, Град Београд, Република Србија, са 1.460 становника 
 Границе (Никшић), насеље у општини Никшић, Република Црна Гора, са 88 становника
 Границе (Бусовача), насеље у општини Бусовача, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Границе (Нашице), насеље у општини Нашице, Република Хрватска